Танталат(V) калия — неорганическое соединение,
соль калия и танталовой кислоты с формулой KTaO,
прозрачные кристаллы.

Получение 
 Спекание карбоната калия и оксида тантала:

Физические свойства 
Танталат(V) калия образует кристаллы
кубической сингонии,
параметры ячейки a = 0,39885 нм.

Литература 
 

Соединения калия
калия